Navă se poate referi la:

 Navă sau vas, o ambarcațiune care plutește și se deplasează pe apă sau sub apă; poate fi un vapor, o corabie, o galeră sau un submarin
 Navă (arhitectură), este partea centrală a unui locaș de cult, a unei biserici, templu sau catedrale 
Aeronavă, aerostat, avion, rachetă

Vezi și 

 Vas (dezambiguizare)